Arimo! è un cortometraggio documentario del 2009 diretto da Mirko Locatelli e prodotto dalla Officina Film.

Trama 
Bambini e ragazzi, studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco d'Assisi nel quartiere Forlanini nella periferia di Milano, raccontano del loro rapporto con le regole e il proprio personale punto di vista sulla legalità, facendo una riflessione su temi quali il concetto di uguaglianza, di democrazia, la "certezza della pena", la pena di morte e i diritti fondamentali dell'uomo.

Distribuzione 
Premiato al Video festival Imperia, è stato presentato, tra vari festival, anche alla Triennale di Milano.

Note

Film documentari italiani